Серро-де-лас-Куэнтас () — населённый пункт в восточной части Уругвая, в департаменте Серро-Ларго.

География 
Расположен в южной части департамента, примерно в 340 км к северо-востоку от столицы страны, города Монтевидео. Через Серро-де-лас-Куэнтас проходит автомобильная дорога № 7.

Население 
Население по данным на 2011 год составляет 263 человека.
 

Источник: Instituto Nacional de Estadística de Uruguay

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Уругвая